Ю́рий Александрович Ковшо́в () — советский и украинский спортсмен-конник. Чемпион XXII летних Олимпийских игр в командном зачёте по выездке и серебряный призёр в личном зачёте. Заслуженный мастер спорта СССР (1980)

Биография 
Родился в 1951 году в городе Кушка Туркменской ССР в семье военнослужащего.

Конным спортом начал заниматься в 1965 году в конноспортивной школе ДСО «Спартак» (Ташкент).

В 1979 году окончил Узбекский ГИФК. С 1980 года работал инструктором по конному спорту в Государственном комитете по физкультуре и спорту Украины. В чемпионатах страны начал участвовать в 1974 году, в сборную СССР по выездке входил с 1976 года. Тренировался под руководством своего отца — Александра Ковшова

Чемпион XXII летних Олимпийских игр в командном зачёте по выездке и серебряный призёр в личном зачёте (1980), участник летних Олимпийских игр 1988 (4-е место в командных соревнованиях), неоднократный призёр международных соревнований, восьмикратный чемпион СССР (1980—1986), неоднократный призёр всесоюзных соревнований по выездке. Серебряный призёр чемпионата Европы 1991 года.

Награждён двумя орденами «Знак Почета» (1980, 1984).

В 2006 году принимал участие во Всемирных играх по конному спорту в составе сборной Украины (62-е место в индивидуальной выездке).

Выступал за «Спартак» (Ташкент), в 1988 году — за ВДФСО профсоюзов (Киев).

Примечания

Ссылки 
 
 
 Олимпиада-80: навстречу юбилею. Олимпийская сборная СССР

Выпускники Узбекского государственного университета физической культуры и спорта
Чемпионы СССР по конному спорту
Конники Украины
Заслуженные мастера спорта СССР
Олимпийские чемпионы от СССР
Олимпийские чемпионы по конному спорту
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Конники на летних Олимпийских играх 1980 года
Конники на летних Олимпийских играх 1988 года